Hyperiidae är en familj av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Hyperiidae i överfamiljen Phronimoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hyperiidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyperiidae